Secundus was zowel een cognomen als een agnomen in het Romeinse Rijk. Als praenomen behoorde het tot de op cijfers gebaseerde namen, maar in de praktijk werd Secundus niet of nauwelijks als praenomen gebruikt.

Secundus is het Latijnse woord voor 'tweede', maar heeft ook wel de betekenis van 'begunstigde'.

Bekende naamdragers waren:
Gaius Plinius Caecilius Secundus minor
Gaius Plinius Secundus maior
Titus Petronius Secundus

De naam werd ook gebruikt door enkele vroege christenen, zoals Secundus van Abula (1e eeuw n.Chr.) en Secundus van Albano (cira 300 n.Chr).

Ook na de Romeinse tijd werd de naam soms gegeven, bijvoorbeeld als bijnaam (Janus Secundus).

Praenomen
Cognomen
Agnomen